Cereal Killer, littéralement tueur de céréales, et rimant avec serial killer, désigne :

 Cereal Killer, album de rock de Green Jellÿ sorti en 1991 ;
 Cereal Killer, chanson de Method Man and Redman sur l'album Blackout! sortie en 1999 ;
 Cereal Killer, chanson de Tagada Jones sur leur album split en duo avec les Mass Murderers sortie en 2000 ;
 Cereal Killer, court-métrage de Robert Heath, avec Daniel Newman sorti en 2000.

Voir aussi 
 Céréales Killer